

Patronyme 

 Jacques Caballé, né le , à Montpellier, en France, est un joueur et entraîneur français de basket-ball.
 Montserrat Caballé, de son nom complet Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Folc (1933-2018), cantatrice (soprano) espagnole.
Patronyme hispanique